— японский ежемесячный манга-журнал, выпускаемый компанией Shogakukan с 1977 года. В журнале печатается кодомо-манга, то есть целевой аудиторией CoroCoro Comic являются школьники младшего возраста. Некоторая манга, опубликованная в этом издании, например, Doraemon и «Покемон», была очень популярна в коммерческом плане.

Слово  обозначает нечто круглое, толстенькое или маленькое (предполагается, что дети любят такие вещи). Таким, фактически, является сам журнал, потому что он печатается в небольшом формате A5 и состоит более чем из 800 страниц.

Совместно с CoroCoro Comic выпускаются родственные детские журналы Bessatsu CoroCoro (тираж — более 200 тыс. экз.) и CoroCoro Ichiban!.

Тиражи 
1,198,333 (2004 г.) 
 1,085,000 (2005 г.)
 911,667 (2009 г.)
 1,050,000 (2015 г.)

Манга

1970-е 
 Doraemon
 Game Center Arashi

1980-е 
 Bikkuriman
 Покемон
 Digimon
 Приключения пчёлки Майи

1990-е 
 Соник Икс
 Crash Bandicoot
 Donkey Kong
 Duel Masters
 Anpanman
 Kirby
 Hello Kitty
 Macross 7
 Samurai Pizza Cats
 Street Fighter II V
 Unko-san
 Shimakura Cafe
 Speed Racer
 Super Mario-kun
 Tamagotchi
 Wataru
 Zoids

2000-е 
 Battle B-Daman
 Beyblade
 Bomberman Jetters
 Crash B-Daman
 Croket!
 Denjyarasu Jiisan
 Forza! Hidemaru
 Inazuma Eleven
 Jak x Daxter ~Itachi de Waruika!!~
 Mushiking
 Rockman EXE
 Ratchet & Clank — Gagaga! Ginga no Gakeppuchi Densetsu
 Ryusei no Rockman
 Sonic! Dash & Spin
 I'm Galileo!
 Kirby of the Stars

Циркуляция

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 CoroCoro Comic  в энциклопедии Anime News Network.

Ежемесячные журналы манги
Печатные издания, возникшие в 1977 году